Die Saison 1996/97 war die vierte Spielzeit der ukrainischen Eishockeyliga, der höchsten ukrainischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt dritten Mal in der Vereinsgeschichte der HK Sokol Kiew.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der sieben Mannschaften insgesamt zwölf Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

1996
Eishockeysaison 1996/97